Farrell kan syfta på följande:
 Farrell (förlag) – amerikanskt serieförlag (1940–1958)

Geografi

Antarktis 

 Mount Farrell, Antarktis,

USA 

 Farrell (ort i USA, Mississippi), Coahoma County, 
 Farrell (ort i USA, Pennsylvania), Mercer County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar